Новостро́йка (Новостро́евка) — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области.

История 
В 1938 году Грюнвайтшен был переименован в Грюнвайден.

В 1946 году Грюнвайден был переименован в посёлок Новостроевка.

В 2014 году проведён опрос населения по вопросу о переименовании «посёлок Новостроевка» в «посёлок Новостройка».

В 2015 году переименован в «посёлок Новостройка»

Население

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района